O mesmo que: Revolução de Fevereiro, em (Portugal)
 Revolução Branca (Irão)